Het klavier van toetsinstrumenten
 Het toetsenbord als onderdeel van een synthesizer
 Het keyboard, een elektronisch begeleidingsinstrument